Вилоубрук има више значења:
 Вилоубрук (округ Вил, Илиноис)
 Вилоубрук (Калифорнија)
 Вилоубрук (округ Дјупејџ, Илиноис)
 Вилоубрук (Канзас)